Campioana en-titre a fost numărul doi mondial, Barbora Krejčíková, care a revenit în circuit după trei luni de inactivitate cauzată de o accidentare la cot. Krejčíková a fost eliminată în prima rundă de Diane Parry. Aceasta a fost a treia oară în istoria Roland-Garros-ului (după Anastasia Myskina și Jeļena Ostapenko în 2005 și, respectiv, 2018) când campioana en-titre a pierdut în prima rundă.

Numărul 1 mondial Iga Świątek a câștigat cel de-al doilea ei titlu de Grand Slam învingând-o în finală pe Coco Gauff cu scorul de 6–1, 6–3. Świątek a sosit la Roland-Garros cu o serie de 28 de victorii consecutive care a început la Doha în februarie. Aceasta este cea mai lungă serie neînvinsă din turneul WTA de la Serena Williams în sezonul ei din 2013.

Angelique Kerber a încearcat să finalizeze Grand Slam în carieră dar a pierdut în runda a treia.

La 17 ani, Linda Nosková a devenit cea mai tânără jucătoare calificată la French Open de la Michelle Larcher De Brito (16 ani) în 2009. Coco Gauff a devenit cea mai tânără finalistă de Grand Slam de la Maria Șarapova la Wimbledon în 2004. Meciul din sferturile de finală dintre Leylah Fernandez și Martina Trevisan a fost primul sfert de finală de Grand Slam între două jucătoare de mâna stângă de la Wimbledon din 2014.

Conform noului regulament, acesta este primul French Open în care, dacă scorul într-un set decisiv ajunge la 6–6, primul jucător care ajunge la 10 puncte și conduce cu cel puțin 2 puncte, câștigă setul (și meciul). Primul meci feminin pe tabloul principal de simplu care a avut un tie break de zece puncte a fost meciul din prima rundă dintre Irina-Camelia Begu și Jasmine Paolini, Begu ieșind învingătoare.

Turneu
Șapte dintre primele zece jucătoare nu au trecut de primele două runde. La începutul turneului, câștigătoarea de la Madrid Open 2022 și finalista de la Charleston Open 2022 și Italian Open 2022, tunisianca Ons Jabeur, a fost eliminată de Magda Linette, locul 52 WTA. Tot în runda de deschidere, estonianca Kaia Kanepi a eliminat-o pe favorita nr.10 Garbiñe Muguruza și a obținut a 19-a victorie din carieră împotriva unui jucător cap de serie în primele trei runde ale unui Grand Slam. Numărul doi mondial și campioana en-titre Barbora Krejčíková a fost eliminată în prima rundă de Diane Parry, ca și favorita nr.5 Anett Kontaveit de Ajla Tomljanović. În runda a doua a fost eliminată favorita nr. 4 Maria Sakkari, care a pierdut în două seturi la tiebreake cu cehoaica Karolína Muchová. Finalista precedentului major de la Melbourne, americanca Danielle Collins, a plecat învinsă de compatrioata sa, Shelby Rogers. Tot în runda a doua au fost eliminate două românce: Simona Halep, cap de serie nr. 19, a fost învinsă de chimezoaica Zheng Qinwen în trei seturi, și Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 26, a fost eliminată de americanca Sloane Stephens tot în trei seturi.

La debutului ei în Turul WTA, franțuzoaica Léolia Jeanjean, locul 227 mondial, a eliminat-o în runda a doua pe numărul opt mondial Karolína Plíšková. Angelique Kerber a căutat să finalizeze un Grand Slam în carieră. Cu toate acestea, ea a reușit să treacă de prima rundă o singură dată în ultimii șase ani. În meciul de deschidere Kerber a fost la un pas de eliminare în meciul cu Magdalena Fręch, dar a reușit să se mențină în turneu până în runda a treia când a fost învinsă de jucătoarea de pe locul 77, Aliaksandra Sasnovici.

După eliminarea în runda a treia a Paulei Badosa, care a suferit o accidentare la genunchi, și a Arinei Sabalenka, French Open 2022 a devenit al doilea Grand Slam al erei deschise, cu doar unul dintre primii zece jucători care ajung în runda a patra.

Ultima reprezentantă a României în competiție, Irina-Camelia Begu, a ajuns în runda a patra, unde a fost învinsă de Jessica Pegula în trei seturi. În meciul din runda a doua, Begu a fost aproape de descalificare după ce a lovit cu racheta de pământ iar aceasta a ricoșat într-un copil din tribune. Begu a fost amendată cu 10.000 de dolari.

Pentru prima dată din 2004, trei americance au ajuns în sferturile de finală de la Roland Garros: Jessica Pegula, Coco Gauff și Sloane Stephens. Câștigătoarea de la Maroc Open, italianca Martina Trevisan și-a asigurat participarea în premieră în semifinale, după o victorie în trei seturi în fața numărului 18 mondial, Leylah Fernandez.

Finală: Al doilea titlu de Grand Slam pentru Świątek 
 
Gauff, în vârstă de 18 ani, a devenit cea mai tânără finalistă de Grand Slam de la Maria Șarapova la Wimbledon în 2004 și cea mai tânără finalistă de la French Open de la belgianca Kim Clijsters la Openul Francez în 2001. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori, la Roma Masters 2021 și Miami Masters 2022, ambele fiind câștigate de Swiatek în două seturi. Numărul unu mondial, Swiatek, a venit la Paris cu o serie de 28 de victorii consecutive, pe care a extins-o la 35 de victorii după finală, egalând seria de 35 de victorii consecutive ale lui Venus Williams din 2000.  Ea a câștigat astfel al șaselea turneu la rând și a rămas neînvinsă în sezonul pe zgură.

Meciul, care a avut loc pe terenul Philippe Chatrier de la ora 15:00, ora Parisului, a fost mai bine jucat de Świątek, care a luat serviciul adversarei chiar de la început și după douăzeci de minute conducea cu 4-0. După un total de 33 de minute a  câștigat primul set cu 6–1. Numărul unu mondial a intrat nervoasă în al doilea set și după mai multe greșeli neforțate a pierdut cu 0–2, dar a reușit imediat să revină în frunte câștigând setul doi cu 6–3.

Świątek a câștigat astfel cel de-al doilea titlu de Grand Slam, după cel de la French Open 2020. A devenit astfel doar a zecea – și la vârsta de 21 de ani cea mai tânără – jucătoare din Open Era care a triumfat de mai multe ori la Roland Garros. Ea a devenit și cea mai tânără multiplă câștigătoare de Grand Slam de la Șarapova, care a câștigat al doilea major la US Open 2006, la 19 ani.

În noua ediție a clasamentului WTA, numărul unu mondial și cea mai tânără membră din top zece și-a consolidat poziția cu un câștig net de 1.570 de puncte, și aflată la p diferență dublă de puncte față de nr. 2, Anett Kontaveit. Gauff și-a asigurat locul 13 mondial, un nou maxim în carieră la simplu. Dacă ar fi câștiga titlul, ar fi pentru prima dată în top zece.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Alte informații

Wildcards

Clasament protejat

Jucătoare calificate

Lucky losers

Note

Legături externe
 Roland-Garros 2022
 (WTA) tournament profile

French Open 2022
WTA Tour 2022